Руй:
 Руй (, также пишется как Ruy) — португальское имя. Варианты на других языках: , , .
 Руй Барбоза, Марина (род. 1995) — бразильская актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая.
 Руй Жорже (род. 1973) — португальский футболист, футбольный тренер.
 Руй Мигел (род. 1983) — португальский футболист, выступающий в киприотском клубе «АЕЛ (Лимасол)».
 Руй, Йозеф ван (1874—1961) — бельгийский кардинал.
 Руй () — французский соус, важный элемент для подачи буйабеса.

Топоним 
 Сенадор-Руй-Палмейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.

Примечания